Kiel har flere betydninger:

 Kiel – en tysk by
 Kiel (kongeskib) – et skib, der benyttedes af den danske konge